Milla – genere di piante della famiglia Asparagaceae
 Milla – protagonista della serie di libri Milla & Sugar
 Milla – termine arabo per indicare le comunità religiose nell'Impero ottomano

Persone
 Luis Milla – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Pere Milla – calciatore spagnolo
 Roger Milla – calciatore camerunese

Altri progetti